Matra steht für:
 Matra, ehemaliges französisches Unternehmen
 Matra (Korsika), Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 das Vokalzeichen in Hindi

Mátra steht für:
 Mátra-Gebirge, ungarisches Gebirge
 (1513) Mátra, Asteroid, benannt nach dem Gebirge

MATra steht für:
 Magnet Assisted Transfection, biochemische Methode zur Einschleusung von Nukleinsäuren in Zellen